Van Vloten (geslacht), een Nederlands patriciërsgeslacht

De volgende personen:

 Willem Antony van Vloten (1740–1809) Nederlands godsdienstleraar en bijbelvertaler
 Jan Martinus van Vloten (1760–1815) Nederlands boekdrukker, uitgever, schrijver (onder het pseudoniem Ultrajectinus) en plantageeigenaar
 Dr. Jur. Wilhelm Helenus van Vloten (1794-1883), Nederlands-Zwitsers jurist
 Mr. Dr. Abraham Anton van Vloten (1801–1873) Nederlands jurist en raadsheer van het Hooggerechtshof van Nederlands-Indië
 Johannes van Vloten (1818–1883), Nederlands theoloog, taal- en letterkundige en historicus, vader van onder anderen Willem, Martha, Betsy, Gerlof en Kitty van Vloten
Willem van Vloten (1855-1925), Nederlands ondernemer, medeoprichter en commissaris van de Koninklijke Hoogovens
 Martha van Vloten (1857–1943), Nederlands letterkundige en vertaler, echtgenote van Frederik van Eeden
 Betsy van Vloten  (1862–1946), Nederlands letterkundige, echtgenote van Willem Witsen en Johann Sebastian Brandts Buys
 Anton August van Vloten (1864–1920), Nederlands landbouwkundige, stichter van de Maarsseveense Stoomzuivelfabriek, directeur van het Waterschap Bethune en wethouder van Maarsseveen
 Gerlof van Vloten (1866–1903), Nederlands schrijver en vertaler, redacteur van de editie van 1895 van de Arabische encyclopedie Kitāb Mafātīḥ al-ʿulūmm
 Kitty van Vloten (1867–1945), Nederlands letterkundige, echtgenote van Albert Verwey
 Anton Abraham van Vloten (1884–1955), Nederlands bestuursambtenaar in Nederlands-Indië, resident van Indramajoe
 Pierre Henri François van Vloten (1884–1963), NSB-bestuurder en procureur generaal
 Frederik Willem van Vloten (1889–19??), NSB-bestuurder en burgemeester van Delft in de Tweede Wereldoorlog
 Jacob Marinus van Bommel van Vloten (1892–1973), Nederlands bestuurder en wethouder
 Prof. dr. Willem Anton van Vloten (1941–heden), Nederlands dermatoloog en hoogleraar
 Maja van Vloten (circa 1945–1994), Nederlands moordslachtoffer
 Fred van Vloten (circa 1952–2008), drummer bij de Nederlandse band Finch